Takeshima ist der Name folgender Inseln:

 japanischer Name einer umstrittenen Insel zwischen Japan und Südkorea, siehe Liancourt-Felsen
 Takeshima (Aichi) (auch: Bambusinsel), unbewohnte Insel in der Mikawa-Bucht
 Takeshima (Kagoshima)
 Takeshima (Kumamoto)
 Takeshima (Miyagi)
 Takeshima (Shiga), Insel im Biwa-See
 Takeshima (Yamaguchi)

Takeshima ist der Familienname folgender Personen:
 Yūji Takeshima (* 1999), japanischer Fußballspieler